Самуэль Николас Уэкслер (, род. 3 сентября 1978) — американский актёр, наиболее известный по своим ролям в телесериалах «Город пришельцев» (1999—2002) и «Месть» (2011—2015).

Уэкслер также снялся в сериале «Рыцари правосудия», который выходил в эфир в 1997—1998 годах. Также у него были гостевые роли во множестве сериалов, в том числе «Малкольм в центре внимания», «Вернуть из мёртвых», «Северный берег», «Детектив Раш», «Расследование Джордан», «Терминатор: Битва за будущее», «Обмани меня» и «В Филадельфии всегда солнечно».

Фильмография

Телевидение

Фильмы

Примечания

Ссылки 
 
 

Киноактёры США